Plusieurs partis politiques de gauche prennent ou ont pris le nom de Front large dans le monde :

 Front large (Frente amplio) est une coalition de partis politiques chiliens de gauche créée en 2017 ;
 Front large (Frente amplio) est un parti politique costaricien de gauche créé en 2004 ;
 Front large (Frente amplio) est un mouvement politique uruguayen de gauche fondé en 1971 ;
 Front large de gauche (Frente amplio de izquierda) est une coalition de partis politiques de gauche du Pérou formée en 2005 ;
 Front large pour la justice, la vie et la liberté est une coalition de partis politiques de gauche du Pérou formée en 2013 ;
 Front large (Frente amplio) est un parti politique paraguayen de gauche ;
  (Frente amplio UNEN) est une coalition argentine de gauche fondée en 2015.